De la Tierra a la Luna puede referirse a:

 La novela de Julio Verne De la Tierra a la Luna.
 La miniserie estadounidense De la Tierra a la Luna.